Les Dragons de Rouen sont un club français de hockey sur glace évoluant en Ligue Magnus. Le club existe depuis 1982 et cette page dresse un bilan des saisons depuis la saison 1985-86, année d'accession à l'Élite.

Résultats en ligue Élite

Résultats en Coupe de France

Résultats en Coupe de la Ligue 
Lors des deux premières éditions, la compétition se déroule en matchs aller-retour à élimination directe (hormis la finale qui se joue sur un match unique) et commence au stade des huitièmes de finale.

Depuis l'édition 2008-2009, un tour préliminaire fait sortir huit quart de finalistes qui s'affrontent jusqu'en demi-finale en matchs aller-retour à élimination directe. La finale se joue elle sur un match unique.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
Rouen hockey élite 76

S
Rouen